Чемпіонат Польщі з футболу 1975  — проводився у 1974—1975 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1975
Польща
Польща
1974 у польському спорті
1975 у польському спорті